

Musica

Album 
You're Not Alone  – album di Roy Buchanan del 1978
You're Not Alone  – EP degli OK Go e dei Bonerama del 2008
You're Not Alone – album di Andrew W.K. del 2018

Singoli 
You're Not Alone  – singolo dei Chicago del 1988
You're Not Alone  – singolo degli Olive del 1996, successivamente reinterpretato da ATB nel 2002 e da Mads Langer nel 2010
You're Not Alone  – singolo degli Embrace del 2000
You're Not Alone  – singolo dei The Enemy del 2007
You're Not Alone  – singolo dei BWO del 2009
You're Not Alone  – singolo di Tinchy Stryder del 2009
You're Not Alone  – singolo dei downhere del 2010
You're Not Alone  – singolo degli Of Mice & Men del 2013
You're Not Alone  – singolo di Joe & Jake del 2016

Pagine correlate 
You Are Not Alone (disambigua)